

Biografia 
Dopo la laurea magistrale in psicologia, TheRerumNatura si avvicina al mondo della fotografia condividendo i primi scatti dei propri viaggi sul profilo Instagram personale.

Viene presto notato da aziende che gli chiedono di utilizzare le proprie competenze per creare campagne di comunicazione legate ai settori travel, lifestyle e tech.

Crea contenuti ed è testimonial per aziende quali Land Rover, Club Med, Smeg, FOREO, Corona Extra, collaborando inoltre con Enti turistici tra cui Visit Singapore, Visit Dubai, Switzerland Tourism, Vienna Tourist Board.

Nel mese di Aprile 2018 viene invitato dallo speaker radiofonico Dario Spada come ospite del programma 105 Night Express per raccontare la vita dell’instagrammer e del fotografo di viaggio, mentre nel mese di Maggio 2018 viene selezionato da Costa Crociere per partecipare ad un dibattito insieme a Oliviero Toscani sul tema dell’evoluzione della fotografia, collaborando con lo stesso ad un progetto di comunicazione per celebrare il 70º anniversario dell’azienda.

Riconoscimenti 
Le fotografie di TheRerumNatura sono comparse su testate quali Huffington Post, Condé Nast Traveler, Elle Décor, BBC Travel, Beautiful Destinations.

Ha scritto articoli di viaggio per Grazia France e Passion Passport.

È attualmente considerato uno dei travel creator più influenti in Italia.

Note

Collegamenti esterni 
 TheRerumNatura blog
 TheRerumNatura Instagram